I Love It (album), альбом Крейга Моргана, випущений 2003
 Пісні
 "I Love It" (пісня Sneaky Sound System), 2006
 "I Love It" (пісня Hilltop Hoods), 2011
 "I Love It" (пісня Icona Pop), 2012
 "I Love It" (пісня Каньє Веста та Lil Pump), 2018